Лоренцо Медичи ():
 Лоренцо Старший (1395—1440)
 Лоренцо Великолепный (1449—1492) — внучатый племянник Лоренцо Старшего
 Лоренцо Пополано (1463—1503) — внук Лоренцо Старшего
 Лоренцо II Медичи (1492—1519) — капитан-генерал Флорентийской республики (с 1516 года) и герцог Урбинский (с 1516 года), внук Лоренцо Великолепного
 Скульптура Лоренцо Медичи
 Лоренцино Медичи (1514—1548) — сын Пьерфранческо Младшего, внук Лоренцо Пополано
 Лоренцо Медичи (1599—1648) — сын Фердинандо I, великого герцога Тосканского